Социология пространства — специальная социологическая теория, а также область прикладных исследований, предметом которых является пространственное устроение социальной жизни.

История 
Термин «социальное пространство» в социологическую науку вводит Г. Зиммель в 1903 году в одноименной работе. В зарубежной социологии данное направление развивали И. Гофман, Э. Гидденс, П. А. Сорокин, П. Бурдье, П. Бергер, Т. Лукман, Э.Шилз (центро-периферийные отношения), Дж. Урри и другие.

В отечественной социологии проблема социального пространства порой считается относительно новой. Между тем, изучением данной проблематики занимались и занимаются: П. А. Сорокин, А. Х. Зильберталь, А. М. Якшин, Ю. А. Левада, Г. А. Гольц, Ю. Г. Вешнинский, А. Г. Левинсон, А. Ф. Филиппов, О. С. Чернявская, Е. А. Рыбалка и другие.

Примечания

Литература 
 Сорокин П. А. Система социологии. Т. 1, Пг., Издательское т-во «КОЛОС», 1920.
 Зильберталь А. Х. Трамвайное хозяйство (для работников трамвая и учащихся). Ч. 1. М.-Л., Гострансиздат, 1932.
 Гольденберг П., Гольденберг Б. Планировка жилого квартала Москвы XVII, XVIII и XIX вв. Академия коммунального хозяйства. Главная редакция строительной литературы. М. — Л., 1935.
 Зильберталь А. Х. Проблемы городского пассажирского транспорта. М.- л., Гострансиздат, 1937.
 Якшин А. М. Планировка транспортных сетей (Опыт градостроительного исследования). М., Гос. Архит. изд-во. 1946.
 Гольц Г. А. Территориально-временные границы городов. — Проблемы экономической географии и урбанизации. Проблемы размещения производительных сил СССР. Вопросы урбанизации. М., Московский филиал ГО СССР, 1973.
 Долгий В. М., Левада Ю. А., Левинсон А. Г. К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации. — Урбанизация и развитие новых районов. М., ЦЭМИ АН СССР, 1976.
 Левада Ю. Почему дороги ведут в Рим. — Знание-Сила, 1976, № 4.
 Вешнинский Ю. Г. Массовая жилая застройка в оценках жителей. — «Жилищное строительство», № 6, 1980.
 Вешнинский Ю. Г. Социально-психологические аспекты восприятия и оценки жилой застройки крупнейших городов. — В кн.: Проблемы градостроительного проектирования и моделирования развития городов. Сборник докладов на конференции. часть 1. (в соавторстве с С. Е. Генкиным). Ташкент, УзНИИП градостроительства, 1980.
 Вешнинский Ю. Где кончается центр Москвы? — «Моспроектовец», № 29 (1129), 7 августа 1981.
 Вешнинский Ю. Г. Социально-психологические аспекты восприятия и оценки жилой застройки крупнейших городов. — В кн.: Человек и среда: психологические проблемы. Тезисы докладов на конференции. Таллин, Эстонское отделение Общества психологов СССР, 1981.
 Вешнинский Ю. Г. О «кривизне» городского социального пространства (на примере Москвы). — В кн.: Психология и архитектура. Тезисы докладов конференции, часть II. Таллин. Эстонское отделение Общества психологов СССР, 1983.
 Вешнинский Ю. Г. Где кончается центр Москвы? — «Строительство и архитектура Москвы», № 2, 1983.
 Вешнинский Ю. Г. Планировка, цвет, ориентация. — «Городское хозяйство Москвы», № 4, 1983.
 Вешнинский Ю. Г. Обобщить теоретические разработки и эмпирические данные об оценке населением архитектурно-композиционных качеств жилой среды новых жилых районов Москвы с выводами и предложениями. Отчёт о НИР для НИиПИ Генплана г. Москвы (На правах рукописи). М., ЦНИИЭП жилища, 1983.
 Вешнинский Ю. Г. О методике составления оценочных карт территории города (на примере Москвы). — В кн.: Прикладные социально-географические исследования. Тезисы республиканского семинара-совещания. Тарту, ТГУ, 1984.
 Вешнинский Ю. Г. Что видит пешеход? — «Строительство и архитектура Москвы», № 4, 1984.
 Вешнинский Ю. Г. Восприятие и оценка населением облика массовой жилой застройки крупнейшего города (на примере Москвы). — В кн.: Социальные проблемы архитектуры жилой среды. М., Союз архитекторов СССР, 1984.
 Вешнинский Ю. Г. Социально-психологические аспекты восприятия и оценки городской жилой застройки. — В кн.: Эстетика массового индустриального жилища. М., Стройиздат, 1984.
 Вешнинский Ю. Г. Образ жизни и запросы населения к организации жилой среды в новых районах Москвы с выводами и предложениями. — Отчёт о НИР для НИиПи Генплана г. Москвы (На правах рукописи). М., ЦНИИЭП жилища, 1984.
 Вешнинский Ю. Г. Социально-экологические аспекты восприятия и оценки пространственной среды крупнейшего города (на примере Москвы). — В кн.: Проблемы биосферы, Выпуск 6, М., ИМРД АН СССР, 1985.
 Вешнинский Ю. Г. Изучение восприятия и сравнительной оценки населением эстетической привлекательности городской среды различных частей территории Москвы с выводами и предложениями. — Отчёт о НИР для НИиПИ Генплана г. Москвы (На правах рукописи). М., ЦНИИЭП жилища, 1986.
 Вешнинский Ю. Г. Социально-эстетические предпочтения москвичей (оценка городской среды различных частей территории Москвы). — В кн.: Социальные проблемы архитектурно-градостроительного развития Москвы. М.: ЦНИИП градостроительства, 1988.
 Вешнинский Ю. Г. О плюралистичности средовых эталонов в различных социально-культурных группах. — В кн.: Городская среда (Материалы Всесоюзной конференции ВНИИТАГ и Союза архитекторов СССР), часть II, М., ВНИИТАГ, 1989.
 Вешнинский Ю. Г. Проблема изучения восприятия Москвы глазами москвичей. — В. кн.: Краеведение Москвы, М., Московский фонд культуры, 1990.
 Вешнинский Ю. Г. Изучение восприятия и сравнительной оценки представителями разных социальных групп привлекательности различных аспектов городской среды Москвы. — Отчёт о НИР для НИиПИ Генплана г. Москвы (На правах рукописи). М., ДО «Наука», ЦПСИ, 1990.
 Вешнинский Ю. Г. Изучение восприятия и сравнительной оценки представителями разных социальных групп различных частей территории Москвы. — Отчёт о НИР (Научно-коммерческое исследование для риэлторских и девелоперских структур на правах рукописи). М., СОЦЭКСИ, 1993.
 Левада Ю. А. К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации // Левада Ю. А. Статьи по социологии. — М., 1993. — С.39-49.
 Сорокин П. А. Система социологии. Т. 1. М., «Наука», 1993.
 Вешнинский Ю. Сколько стоит московская земля? — «Сегодня», № 130, 13 июля 1994.
 Вешнинский Ю. Г. Москва в Москве (к вопросу о влиянии урбанизированности территории на конфигурацию социально-психологического центра города). — В кн.: Прогнозное проектирование и город. Книга1. М., Институт социологии РАН, 1994—1995.
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Пер. Е. Д. Руткевич. — М.: Медиум, 1995. — 323 с.
 Вешнинский Ю. Г. Москвичи о привлекательности районов столицы. В 2-х книгах. М., Департамент по печати и информации правительства Москвы, 1995.
 Вешнинский Ю. Г. Сравнительная оценка различных территорий Москвы. М., Департамент по печати и информации правительства Москвы, 1995.
 Трущенко О. Е. Престиж центра: Городская социальная сегрегация в Москве. М., Издательство «Socio-Logos», 1995.
 Филиппов А. Ф. Элементарная социология пространства. — Социологический журнал. 1995, № 1. с. 45-699.
 Левада Ю. Почему дороги ведут в Рим. — Знание-Сила, 1995, № 2.
 Вешнинский Ю. Лучший" — Белорусский, «худший» — Казанский. Так было и есть. — «Сегодня», № 95, 1 июня 1996.
 Вешнинский Ю. ЗИЛ — лидер антипатий. Экология столицы в зеркале общественного мнения. — «Сегодня», № 109, 22 июня 1996.
 Вешнинский Ю. Юго-Восток — московское дно. Так считают сами горожане. — «Сегодня», № 1996,, № 193, 19 октября.
 Зиммель Г. Социология пространства // Зиммель Г. Избранное: в 2 т. — М., 1996. — Т. 2.
 Вешнинский Ю. Г. «Вест-энд» и «Ист-энд» на территории Москвы и проблема внутригородского культурного диалога — В кн.: Культурный диалог города во времени и пространстве исторического развития. Материалы межрегиональной конференции, организованной Научным советом РАН по комплексной проблеме «История мировой культуры». М., Наука, 1996.
 Вешнинский Ю. Г. Картографирование социальных оценок территорий (Возможна ли аксиологическая география?) — В кн.: Картография на рубеже тысячелетий. Доклады 1 Всероссийской конференции по картографии. М., ИГ РАН, Русское географическое общество и др., 1997.
 Вешнинский Ю. Г. Восприятие и сравнительная оценка представителями разных социальных групп различных аспектов городской среды и территории. — В кн.: Человек и город: пространство, формы, смысл. Материалы Международного конгресса Международной ассоциации семиотики пространства. Санкт-Петербург, т. II, Санкт-Петербург, Женева, Салоники, Екатеринбург, 1998.
 Вешнинский Ю. Г. «География престижа» в современной Москве. — В кн.: Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. Тезисы докладов и сообщений научной конференции «Исторический источник: человек и пространство». М., ИАИ РГГУ, 1998.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география городской среды регионов России. — Отчёт о НИР (На правах рукописи), М., Российский НИИ культурного и природного наследия, 1998.
 Вешнинский Ю. Г. Социокультурная топография Москвы: от 1970-х к 1990-м. — В кн.: Москва и «московский текст» русской культуры. Сб. статей. Отв. ред. Г. С. Кнабе. — М., РГГУ, 1998.
 Вешнинский Ю. Г. Комплексное представление дифференцированных оценок качества разных участков городской среды на социальной карте. — В кн.: Градоустройство: от социальной диагностики к конструктивному диалогу заинтересованных сторон. Книжка 1. Институт социологии РАН, 1998.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география городов на постсоветском пространстве и сравнительная привлекательность городов России в этом контексте. — В кн.: Исторический город в контексте современности. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Выпуск IV. Нижний Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 1999.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география (аксиогеография) как метод получения точного гуманитарного знания. — В кн.: Точное гуманитарное знание: традиции, проблемы, методы, результаты, Тезисы докладов и сообщений научной конференции. М., ИАИ РГГУ, 1999.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география городов России (советского и постсоветского периодов). — Отчёт о НИР (На правах рукописи). М., Российский НИИ культурного и природного наследия, 1999.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география городской среды регионов России. — В кн.: Наследие и современность. Информационный сб. Вып. 8. М., Институт Наследия, 2000.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география регионов России. — В кн.: Провинция: поведенческие сценарии и культурные роли. Материала «Круглого стола» в рамках Международной конференции «Геопанорама русской культуры» («Пермские чтения»). М., Научный совет РАН по истории мировой культуры, Пермский гос. университет, 2000.
 Вешнинский Ю. Побег из «зоны визуального бедствия» или о том, что может аксиологическая география, — «Муниципальная власть», № 1, 2001.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география (аксиогеография) городов и регионов современной России. В кн.: Картография XXI века: теория, методы, практика. Доклады II Всероссийской научной конференции по картографии, посвящённой памяти А. А. Лютого. М., ИГ РАН, Русское географическое общество и др., 2001.
 Вешнинский Ю. В Киеве: +231, в Чернобыле: −26. Аксиологическая география городов и регионов современной Украины. — «Муниципальная власть», № 6, 2001.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география (аксиогеография) современной России. — В кн.: Историческая геоэкология, география и природопользование: новые направления и методы исследования. Материалы международной научной конференции. Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ). Санкт-Петербург, 2002.
 Вешнинский Ю. Г. Опыт преподавания в РГГУ спецкурса «Социокультурные проблемы городов». — В кн.: Преподавание краеведения и москвоведения в высших учебных заведениях. Сб. М., АНО Издательский центр «Москвоведение», 2002.
 Вешнинский Ю. Г. Россияне в поляризованном мире культуры (аксиологическая география современной России). В кн.: Человек и культура в культурно-историческом пространстве России: опыт региональных и краеведческих исследований. Материалы международной научной конференции. Кострома, Костромской государственный технологический университет, 2002.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география (аксиогеография) городов современной Украины. — В кн.: Геоцшформацшне картуграфовання сьёгоднi. Научный сборник Института географии НАН Украины. Киев, «Академпериодика», 2002.
 Вешнинский Ю. География престижа: диалектика неравенства. Расслоение столицы по классовому признаку началось ещё в СССР. Сегодня этот процесс идёт быстрее. — «Известия», № 78 (26395), 6 мая 2003.
 Вешнинский Ю. Г. Сравнительная эстетическая привлекательность стран и городов в массовом сознании россиян (опыт аксиологической географии «дальнего зарубежья»). В кн.: V Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. М., Ассоциация этнографов и антропологов России, Институт этнологии и антропологии РАН, Омский гос. университет и др., 2003.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая поляризованность российского культурного пространства. — Тезисы доклада на интернет-конференции «Культурный ландшафт: теория и практика» Вывешено в интернете на порталах: geogr. Msu.ru culturland 2003. Narod.ru. Географический факультет МГУ, 2003.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география постсоветского пространства. — Отчёт о НИР (На правах рукописи). М., Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, 2003.
 Филиппов А. Ф. Теоретические основания социологии пространства. — М., Канон-Пресс-Ц, 2003.
 Вешнинский Ю. Г. У Москвы свои масштабы. Консультация по тексту и цветная оценочная карта Москвы. — «Мир & дом (City)», март 2004.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиология постсоветского культурного пространства (имиджи территорий и мест). В кн.: Имиджелогия — 2004: состояние, направления, проблемы. Материалы Второго международного симпозиума по имиджелогии. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2004. Статья перепечатана в хрестоматии: Геополитическая имиджелогия: тексты. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2009.
 Yuri Veshninsky. Moskow s Best & Worst by Irina Sheludkova. Интервью и цветная оценочная карта Москвы на англ. яз. — Журнал «Real Estate» (риелторское приложение к газете «The Moskow Times» Oktober 2004.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая топография культурного пространства «дальнего зарубежья» на рубеже тысячелетий. — Отчёт о НИР (На правах рукописи). М., Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, 2004.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиология культурного пространства «дальнего зарубежья» (имиджи стран и городов). В кн.: Имиджелогия — 2005: феноменология, теория, практика, Материалы Третьего международного симпозиума по имиджелогии. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2005. Статья перепечатана в хрестоматии: Геополитическая имиджелогия: тексты. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2009.
 Вешнинский Ю. Тайны городского обаяния. «Старушка» Европа обходит дебютанток из Нового Света. — «Муниципальная власть», № 4, 2005, с. 86-89.
 Вешнинский Ю. Дальнее зарубежье: города «белые» и «чёрные». — «Известия», № 183 (26984), 11 октября 2005.
 Вешнинский Ю. Интервью. — «Всё ясно», № 42 (52), ноябрь 2005.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиология культурного пространства-времени (в границах постсоветского культурного пространства). «Мир психологии», № 4, 2005.
 Вешнинский Ю. Арбат продолжается до Звенигорода. Красота по подмосковному. — «Муниципальная власть», № 4, 2005.
 Бурдье, П. Социология социального пространства. — М., 2007.
 Вешнинский Ю. Г. Поляризованность имиджей российских городов (статья написана при поддержке программы по гранту РГНФ № 06-04-00600а «Образ России в национальном самосознании: исторический и современный контекст»). — В кн.: Имиджелогия — 2007: имидж как феномен современной цивилизации. Материалы Пятого международного симпозиума по имиджелогии. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2007. Статья перепечатана в сборнике докладов на III Евразийском форуме маркетологов, 2007 и в хрестоматии: Геополитическая имиджелогия: тексты. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2009.
 Вешнинский Ю. Г. Оценки москвичами культурного пространства Подмосковья. — «Известия РАН, серия географическая», № 3, 2007.
 Вешнинский Ю. Г. Поляризованность имиджей украинских городов. — В кн.: Имиджелогия — 2008: имидж как инструмент привлекательности и конкурентоспособности. Материалы Шестого международного симпозиума по имиджелогии, М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2008. Статья перепечатана в хрестоматии: Геополитическая имиджелогия: тексты. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2009.
 Вешнинский Ю. Оценки москвичами культурного пространства Российской Федерации (статья написана при поддержке программы по гранту РГНФ № 06-04-00600а «Образ России в национальном самосознании: исторический и современный контекст»). — «Муниципальная власть», № 4, 2008.
 Вешнинский Ю. Г. Имиджелогия российского культурного пространства как опыт визуальной антропологии (статья написана при поддержке программы по гранту РГНФ № 06-04-00600а «Образ России в национальном самосознании: исторический и современный контекст»). — В кн.: Аудиовизуальная антропология. История с продолжением. М., РНИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, 2008.
 Вешнинский Ю. Г. Поляризованность социально-эстетических оценок российских городов (тезисы доклада подготовлены при поддержке программы по гранту РГНФ № 06-04-00600а «Образ России в национальном самосознании: исторический и современный контекст»). — Тезисы докладов на III Всероссийском социологическом конгрессе «Социология и общество: пути взаимодействия». М., Институт социологии РАН и др., на диске CD-ROM, 2008.
 Филиппов А. Ф. Социология пространства. — СПб., Владимир Даль, 2008.
 Вендина О. И. Частное и общественное в городском пространстве: от теории к московским реалиям. «Известия РАН, серия географическая», № 2, 2009.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география культурного пространства «дальнего зарубежья» (имиджи стран и городов в оценках московских студентов-гуманитариев). — В кн.: Имиджелогия — 2009: инновационные технологии успеха против кризиса. Материалы Седьмого международного симпозиума по имиджелогии, М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2009.
 Вешнинский Ю. Г. Социально-эстетические оценки москвичами культурного пространства России. «Известия РАН, серия географическая», № 5, 2009.
 Вешнинский Ю. Г. Видеоинтервью «Москва. Имидж города, психология города». С 2010 года до начала 2015 года было вывешено в Интернете. М., Академия имиджелогии (АИМ), 2009.
 Вешнинский Ю. Г. Сравнение архитектурно-эстетических качеств застройки Санкт-Петербурга и Москвы и связь этих качеств с социально-стратификационной структурой российского общества в петербургский и советский (и постсоветский) периоды отечественной истории. — Материалы IX Дридзевских чтений. (На сайте Института социологии РАН). М., ИС РАН, 2009. Текст вывешен также на сайте ИНТЕЛРОСС и перепечатан в: Дайджест. Вып. 2 (10). М., Издательство Российской Государственной Библиотеки, 2009.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиология постсоветского культурного пространства на рубеже тысячелетий. — Дисс. на соискание учёной степени кандидата культурологии. М., 2010.
 Вешнинский Ю. Г. Имиджи стран, регионов, городов, зданий, сооружений и архитектурных ансамблей «дальнего зарубежья». Материалы Девятого международного симпозиума по имиджелогии. — В кн.: Имиджелогия — 2011: развитие и продвижение территорий. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2011.
 Вешнинский Ю. Г. Значение проводников социального взаимодействия П. А. Сорокина для социологии и семиотики города и развитие его концепции в российской урбанологии. Текст доклада был зачитан на проходившем в 2011 году в рамках ежегодной Конференции СОПСО (Сообщества профессиональных социологов)"Социальное знание в условиях модернизации: экспертные сообщества и междисциплинарный синтез" стриме «Межотраслевое знание о городе: программа синтеза и социология». Дополненный текст несостоявшегося доклада «Значение теории проводников социального взаимодействия для семиотики города и развитие его концепций в российской урбанологии» на проходившей в 2011 году в Таллинском университете в рамках Третьих Лотмановских дней конференции, посвящённой «Семиотике города, как культурно-историческому феномену». Текст этого доклада не был зачитан и не был опубликован в сборнике материалов Третьих Лотмановских дней.
 Вешнинский Ю. Г. Москва глазами москвичей и «на самом деле». — В кн.: Имиджелогия — 2012: драйвер развития. Материалы Десятого международного симпозиума по имиджелогии. М., РИЦ Академии имиджелогии (АИМ), 2012.
 Филиппов А. Ф. FAQ: Социология пространства 7 фактов о социологическом понимании места и времени // ПостНаука, 29.11.2012.
 Филиппов А. Ф. Социология пространства // ПостНаука, 09.07.2012.
 Левинсон А. Г. Пространство протеста. Московские митинги и сообщество горожан. М., Strelka Press, 2012.
 Вешнинский Ю. Г. Сравнительные оценки москвичами территории Германии, её земель, городов, зданий, сооружений и архитектурных ансамблей. — В кн.: «Запад- Восток: имиджевый диалог. Материалы Одиннадцатого Международного симпозиума по имижелогии». Берлин, West-Ost Verlag, 2013.
 Вендина О. И. Социальная сегрегация в городском пространстве. В рамках дискуссии «Мутирующая реальность» на сайте «Полит.ру». 2013.
 Зиммель Г. Рим. Флоренция. Венеция. М., Грюндриссе, 2014.
 Вешнинский Ю. Г. Восприятие и оценка городского пространства США россиянами: Эмпирическое исследование (2000—2004). Резюме доклада на Российско-американском сипозиуме «Социальная психология города» в Институте психологии РАН, 2014.
 Бурдье, П. Социология социального пространства. — СПб, Алетейя, 2016.
 Левада Ю. Почему дороги ведут в Рим. — Левада Ю. А. Время перемен: Предмет и позиция исследователя. М., Новое литературное обозрение, 2016.
 Долгий В. М., Левада Ю. А., Левинсон А. Г. К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации. — Левада Ю. А. Время перемен: Предмет и позиция исследователя. М., Новое литературное обозрение. 2016.
 Левинсон А. Чей это город? Статья в «Новой газете» и на сайте «Левада-центра». 2017.
 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнью М., Strelka Press, 2018.
 Вешнинский Ю. Г. Сравнение образов Петербурга и Москвы в общественном сознании москвичей в прошлом и настоящем. - Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием "Социальная антропология города". СПб, Л-Принт, 2018.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая топология (аксиотопология) или аксиологическая география (аксиогеография) и социальные образы городских пространств. - "Социальная антропология города: культурное, социальное и хозяйственное пространство". Сборник материалов научно-практической конференции и международным участием "Социальная антропология города: между материальным и духовным". СПб, АНОО ВО "Водная академия", ООО "Своё издательство" 2019.
 Вешнинский Ю. Г. Аксиологическая география. Топология культурного пространства на рубеже тысячелетий. СПб, Алетейя, 2019.

Ссылки 

Пространство